Sint-Stanislaus Kostkakerk (Warschau) - Polen
 St. Stanislaus Kostka Church (Toronto) - Canada
 St. Stanislaus Kostka Church (Chicago) - Verenigde Staten
 St. Stanislaus Kostka Church (Pittsburgh) - Verenigde Staten